Лост Нејшн има више значења:
 Лост Нејшн (Илиноис)
 Лост Нејшн (Ајова)